Oval – niemiecka grupa muzyczna
 Oval – stacja londyńskiego metra

Zobacz też 
 The Oval